Фердинанд Роян:
 Роян, Фердинанд Август (1822—1900) — норвежский скрипач, органист и дирижёр немецкого происхождения.
 Роян, Фердинанд Готлиб (1860—1928) — норвежский органист и музыкальный критик немецкого происхождения.